Honor est un mot anglais signifiant honneur.

Histoire 

 L'honor (mot en latin) s'applique aux titres, biens et domaines constitutifs d'un patrimoine aristocratique qui deviendront ensuite des fief.

Arts 

 Honor, un film de David Worth sorti en 2006 ;
 Honor, un groupe polonais de RAC et de metal ;

Marque commerciale 
 Honor, une marque de smartphones devenu indépendante de la société Huawei depuis novembre 2020.

Prénom 
Honor est aussi un prénom.

Voir aussi